Dad (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Komárom-Esztergom
Dad (Arabische letter), de 15e letter van het Arabische alfabet
Dad (1989), een Amerikaanse film uit 1989
Dad (2005), een Britse film uit 2005
Dad (2019), een Ierse film uit 2019 
Dad (stripreeks), een Franse stripreeks